Генерал-Колево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Генерал-Колево — село в общине Вылчи-Дол Варненской области. 
 Генерал-Колево — село в общине Добричка Добричской области.